NGC 3636 (другие обозначения — MCG −2-29-19, PGC 34709) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Чаши. Открыта Уильямом Гершелем в 1786 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3636 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3636 в группу также входят NGC 3637 и NGC 3672.

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

3636
Чаша (созвездие)